Le terme Swannee peut se référer à:

Toponymes
Little Suwannee Creek, un ruisseau de la Géorgie (États-Unis), aux États-Unis.
Rivière Swannee, un affluent de la rivière Cabonga, coulant dans les territoires non organisés de Lac-Lenôtre et de Lac-Pythonga, dans la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.